Sula může znamenat:

Řeky 

 Sula (přítok Dněpru) — řeka na Ukrajině, přítok Dněpru
 Sula (přítok Pečory) — řeka v Archangelské oblasti v Rusku, přítok Pečory
 Sula (přítok Mezeně) — řeka v Archangelské oblasti v Rusku, přítok Mezeně
 Sula (přítok Lenderky) — řeka v Karelské republice v Rusku, přítok Lenderky
 Sula (přítok Volhy) — řeka v Tatarstánu v Rusku, přítok Volhy
 Sula (přítok Němenu) — řeka v Bělorusku a Litvě, přítok Němenu

Ostatní 
 Sula (ostrov) — ostrov v Indonésii
 Sula (rod) — rodu ptáků z čeledi terejovitých